Die Wahlen zum Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten 1894 fanden am 6. November statt und resultierten in einem klaren Sieg der Republikaner. In drei Staaten fanden die Wahlen bereits zwischen Juni und September 1894 statt. Mit der Wahl von einem Drittel der Senatoren wurde damit die Zusammensetzung des 54. Kongresses bestimmt.

Die Wahlen im Jahre 1894 fanden in der Mitte der zweiten Amtszeit von Präsident Grover Cleveland statt. Die Vereinigten Staaten waren nach der Panik von 1893 in ihrer bisher tiefsten wirtschaftlichen Depression. Somit standen wirtschaftliche Fragen im Vordergrund. Im Frühjahr beschädigte ein großer Kohlestreik die Wirtschaft des Mittleren Westens und der Mittelatlantikstaaten. Die Bergleute verloren den von blutigen Ausschreitungen begleiteten Streik und viele wechselten zur Populist Party. Unmittelbar nachdem der Kohlestreik beendet wurde führte Eugene V. Debs einen landesweiten Eisenbahnerstreik, den Pullman-Streik, an. Damit wurde über Wochen hinweg das nationale Transportsystem westlich von Detroit lahmgelegt, bis Präsident Cleveland unter Einsatz von Bundestruppen den Streik beendete.

Die  Demokratische Partei verlor mehr als die Hälfte ihrer Sitze an die Republikanische Partei und konnte sich nur im Süden behaupten. Im Süden, in den Bundesstaaten Alabama, Texas, Tennessee und North Carolina, verloren die Demokraten sogar Sitze an die Populist Party.

Die Demokraten verloren insgesamt 127 Sitze in der Wahl, während die Republikaner nach der Auflösung von mehreren umstrittenen Wahlen 130 Sitze gewannen. Dies ist der größte Wendepunkte in der Geschichte des Repräsentantenhauses und macht die Wahl zum größten Sieg bei den Zwischenwahlen in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten. Keine politische Partei hatte bis 1932 wieder dreistellige Sitzverluste zu verzeichnen.

Ein wichtiges Wahlkampfthema war die schwere wirtschaftliche Depression, für die die Republikaner die konservativen Bourbon-Demokraten mit Cleveland an der Spitze verantwortlich machten. Cleveland-Unterstützer verloren innerhalb der Demokratischen Partei stark an Einfluss, dies resultierte 1896 in der Machtübernahme des Frei Silber-Flügels der Partei. Die Populistische Partei stellte Kandidaten im Süden und Mittleren Westen auf, verlor aber in der Regel außerhalb Alabama, North Carolina, Tennessee und Texas.

Wahlzusammenfassung 
Ein Sitz wurde für Utah hinzugefügt.

{|
|- valign=top
| 
|

Frühe Wahltermine 
Im Jahr 1894 hielten drei Staaten – mit 8 Sitzen unter ihnen – Wahlen ab:
 4. Juni 4 Oregon
 4. September Vermont
 10. September Maine

Anmerkungen

Einzelnachweise

Literatur 
 Republican Congressional Committee, Republican Campaign Text Book: 1894 (1894).
 Jensen, Richard. The Winning of the Midwest: Social and Political Conflict, 1888–1896 (1971).

Weblinks 
 Office of the Historian – Office of Art & Archives, Office of the Clerk, U.S. House of Representatives (englisch)

1894
Vereinigte Staaten #Reprasentantenhaus
Geschichte der Vereinigten Staaten (1865–1918)